Żydówka – kobieta pochodzenia żydowskiego
 Żydówka – opera Jacques’a Fromentala Halévy’ego z 1835 r.
 Żydówka – rów wodny, dopływ Brynicy, w woj. opolskim
 Żydówka – nazwa oboczna rzeki, dopływu Piławki, w woj. zachodniopomorskim
 Żydówka – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Zobacz też 
 Maria Żydówka